Уэ́бб, согласно другому варианту транскрипции — Вебб () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии

Уэбб 
 Уэбб, Айзек (1793 или 1794—1840) — американский судостроитель, путешественник.
 Уэбб, Алекс (род. 1952) — американский фотограф.
 Уэбб, Александр Рассел (1846—1916) — американский писатель и издатель, консул США на Филиппинах, один из самых ранних и видных англо-американских мусульман.
 Уэбб, Астон (1849—1930) — английский архитектор.
 Уэбб, Бойд (род. 1947) — английский фотограф новозеландского происхождения.
 Уэбб, Брендон (род. 1974) — американский снайпер и инструктор.
 Уэбб, Брендон (род. 1979) — американский бейсболист.
 Уэбб, Бреша (род. 1987) — американская актриса и комик.
 Уэбб, Вероника (род. 1965) — американская актриса, фотомодель, журналистка и телеведущая.
 Уэбб, Гектор Томас Майбанк (более известен как Томас Майбанк; 1869—1929) — британский иллюстратор и художник, представитель викторианской сказочной живописи.
 Уэбб, Говард (род. 1971) — английский футбольный судья.
 Уэбб, Грэм (1944—2017) — британский шоссейный и трековый велогонщик.
 Уэбб, Гэри (1955—2004) — американский журналист.
 Уэбб, Джеймс (1906—1992) — американский чиновник, руководитель НАСА в 1961—1968 гг., в честь которого назван телескоп «Джеймс Уэбб».
 Уэбб, Джимми (род. 1946) — американский автор песен, композитор и певец. 
 Уэбб, Джон (1611—1672) — английский архитектор и учёный.
 Уэбб, Дон (род. 1960) — американский писатель-фантаст, бывший верховный жрец Храма Сета.
 Уэбб, Дональд (1907—1971) — американский математик, именем которого названа функция Вебба.
 Уэбб, Дэвид Аллардайс (1912—1994) — ирландский ботаник.
  (1925—1975) — американский ювелир.
 Уэбб, Дэвид (род. 1946) — английский футболист и тренер.
 Уэбб, Клифтон (1889—1966) — американский актёр театра и кино, танцор и певец.
 Уэбб, Лардариус (род. 1985) — игрок в американский футбол.
 Уэбб, Логан (род. 1996) — американский бейсболист.
 Уэбб, Лоретта (более известна как Лоретта Линн; 1932—2022) — американская кантри-певица и композитор.
 Уэбб, Марк (род. 1974) — американский кинорежиссёр и клипмейкер.
 Уэбб, Маршалл (род. 1961) — американский военный деятель, генерал-лейтенант ВВС.
 Уэбб, Нил (род. 1963) — английский футболист, комментатор и ведущий на телевидении.
 Уэбб, Роберт (1903—1990) — американский кинорежиссёр.
 
 Уэбб, Спад (род. 1963) — американский баскетболист.
 Уэбб, Сэм (род. 1952) — председатель Компартии США.
 Уэбб, Тесса Суизи (1886—1979) — американская поэтесса и общественный деятель, преподавательница.
 Уэбб, Томас Смит (1771—1819) — американский масон, писатель, музыкант.
 
 Уэбб, Уотт (1927—2020) — американский физик.
 
 Уэбб, Хлоя (род. 1956) — американская киноактриса.
 Уэбб, Холли (род. 1990) — британская хоккеистка на траве, защитница.
 Уэбб, Хэйли (род. 1985) — американская актриса.
 Уэбб, Чик (1902—1939) — американский джазовый барабанщик.
 Уэбб, Эрнст (1874—1937) — британский легкоатлет.
 Уэбб, Юмеки (род. 1975) — американская баскетболистка.

Вебб 
 Вебб, Александр Стюарт (1835—1911) — американский офицер, генерал армии Союза.
 Вебб, Беатриса (1858—1943) — английский политический деятель, сооснователь Лондонской школы экономики и политических наук; жена Сиднея Джеймса Вебба.
 Вебб, Сидней Джеймс (1859—1947) — английский экономист, один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук; супруг Беатрисы Вебб.
 Вебб, Холли (род. 1976) — английская писательница.

Топоним 
 Уэбб — округ в Техасе.
 Уэбб — лунный кратер.

Другое 
 «Джеймс Уэбб» — орбитальная инфракрасная обсерватория, которая, предположительно, заменит космический телескоп «Хаббл».

См. также 
 Вебби

Примечания